Династія Багратидів або Багратиди ( - вірменське і грузинське чоловіче ім'я + класичне грецьке: - ид, діти) може означати:
Вірменську династію Багратидів - Багратуні
Грузинську династію Багратидів - Багратіоні

Див. також
 Походження династії Багратидів